Mardi Gras může být:

 Mardi Gras – slavnosti konané v období Velikonoc
 Mardi Gras: Jarní prázdniny – americký film z roku 2011
 Mardi Gras (album) – album skupiny Creedence Clearwater Revival z roku 1972
 Mardi Gras (EP) – EP skupiny Cowboy Mouth z roku 2010
 Mardi Gras (skupina) – americká hudební skupina